BZU peut faire référence à :
  ;
 , une université pakistanaise.

Code IATA des aéroports